A From Here to Eternity jelentései:

"From Here to Eternity", Frank Sinatra 1953-as dala
"From Here to Eternity", az Iron Maiden együttes 1992-es kislemezes dala
"From Here to Eternity", Michael Peterson 1997-es kislemezes dala
From Here to Eternity, Giorgio Moroder 1977-es albuma
From Here to Eternity, a japán Mastermind együttes 2006-os albuma
From Here to Eternity: Live, a brit The Clash együttes 1999-es koncertlemeze